Сокорро, Сокорру (Socorro):

 Сокорро — вулканический остров в восточной части Тихого океана, расположен примерно в 440 км к югу от южной оконечности Нижней Калифорнии.
 Сокорро — город, административный центр округа Сокорро штата Нью-Мексико, США.
 Сокорро — округ в штате Нью-Мексико в США.
 Сокорро — город и муниципалитет в Колумбии.

 Сокорру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сокорру-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Сокорру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Сокорро, Эктор (1912—нач. 1980-х) — кубинский футболист, нападающий.

См. также 
 Горлица Сокорро — исчезающий вид птиц из семейства голубиных, обитавший на острове Сокорро.
 Случай в Сокорро — случай контакта с НЛО.